Jméno a příjmení Martin Hlaváček má více nositelů:

 Martin Hlaváček (jezuita) (1677–1722) – český jezuita, profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a děkan teologické fakulty Olomoucké univerzity
 Martin Hlaváček (politik) (* 1980) – český politik hnutí ANO 2011, ekonom a manažer